Leciñena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Leciñena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Leciñena (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar